North West Mounted Police (politie), Canadese politieeenheid
 North West Mounted Police (film), film over deze eenheid